Алекса́ндр Потёмкин:
 Потёмкин, Александр Иванович (род. 1956) — российский финансист.

 Потёмкин, Александр Леонидович (1948—2014) — советский и российский журналист-международник, руководитель Редакции стран Европы ИНО-ТАСС, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999).
 Потёмкин, Александр Михайлович (1787—1872) — участник Отечественной войны 1812, полковник, предводитель дворянства Петербургской губернии, действительный тайный советник; владелец Святых Гор и Гостилиц.
 Потёмкин, Александр Николаевич (1958—2012) — российский продюсер фильмов.
 Потёмкин, Александр Петрович (род. 1949) — российский писатель.